

Patronyme 

 Nixon Kiprotich (1962-), athlète kényan, spécialiste du 800m; 
 Matthew Kiprotich Birir (1972-), athlète kényan, spécialiste du 3000m steeple; 
 Mark Kiprotich Mutai (1978-), athlète kényan, spécialiste du 400m; 
 Wilson Kipsang Kiprotich (1982-), athlète kényan, spécialiste du fond; 
 Abraham Kiprotich (1985-), athlète français, spécialiste du marathon; 
 Collins Cheboi Kiprotich (1987-), athlète kényan, spécialiste du demi-fond; 
 Stephen Kiprotich (1989-), athlète ougandais, spécialiste du marathon; 
 David Kiprotich Bett (1992-), athlète kényan, spécialiste du fond;